Monastyrskij () – nazwa toponimów w Rosji

 Monastyrskij – osiedle typu wiejskiego w obwodzie briańskim
 Monastyrskij – chutor w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Monastyrskij – chutor w rejonie obojańskim obwodu kurskiego
 Monastyrskij – osiedle typu wiejskiego w obwodzie samarskim
 Monastyrskij – osiedle typu wiejskiego w obwodzie saratowskim
 Monastyrskij – osiedle typu wiejskiego w obwodzie tulskim

Zobacz także 
 Monastyrski
 Davidius monastyrskii
 Monastyr

Strony ujednoznaczniające